Лукано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Муро-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Оливето-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.
 Оппидо-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Сан-Джорджо-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.
 Сан-Северино-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.